Flying B Airport ist der Name folgender Flughäfen in den Vereinigten Staaten:

 Flying B Airport (Illinois)
 Flying B Airport (Washington)
 Flying b Airport (Wisconsin)

Siehe auch:
 Flying B Ranch Airport